Хухель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хухель, Александер — немецкий кёрлингист.
 Хухель, Петер (1903—1981) — немецкий поэт.